Шемяков — фамилия; имеет женскую форму Шемякова.

 Известные носители 
 Шемяков, Николай Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель колхоза «Коммунизм», депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.
 Шемяков, Эдуард Васильевич (род. 1973) — российский преступник. См. также 
 Шемяк — село в Уфимском районе Башкортостана, входит в состав Шемякского сельсовета.